Ysenburg steht für:
 Burg Staden, mittelalterliche Wasserburg bei Staden, einem Stadtteil von Florstadt im Wetteraukreis in Hessen
 Isenburg (Adelsgeschlecht)
 

Ysenburg ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Adolf zu Ysenburg-Büdingen (1795–1859), deutscher Standesherr und Abgeordneter
 Bruno zu Ysenburg und Büdingen (1837–1906), deutscher Fürst
 Carl zu Ysenburg-Büdingen (1763–1832), Abgeordneter der kurhessischen Ständeversammlung
 Carl zu Ysenburg und Büdingen in Meerholz (1819–1900), hessischer Standesherr und Parlamentarier
 Ernst Carl Ludwig Ysenburg von Buri (1747–1806), deutscher Schriftsteller
 Ernst Casimir zu Ysenburg und Büdingen (1687–1749), Regent der Grafschaft Ysenburg und Büdingen
 Ernst Casimir I. zu Ysenburg und Büdingen in Büdingen (1781–1852), großherzoglich-hessischer Brigadegeneral, siehe Ernst Casimir I. (Ysenburg und Büdingen)
 Ernst Casimir II. zu Ysenburg und Büdingen (1806–1861), großherzoglich-hessischer Fürst
 Ferdinand zu Ysenburg-Philippseich (1832–1893), preußischer Generalmajor
 Ferdinand Maximilian zu Ysenburg-Büdingen (1824–1903), deutscher Standesherr 
 Friedrich Wilhelm zu Ysenburg und Büdingen (1850–1933), deutscher Standesherr
 Georg zu Ysenburg-Büdingen (1794–1875), Generalleutnant und Abgeordneter
 Georg zu Ysenburg und Büdingen-Philippseich (1840–1904), deutscher Verwaltungsbeamter
 Georg August zu Ysenburg und Büdingen (1741–1822), königlich bayerischer General
 Gustav zu Ysenburg, preußischer Botschafter und General
 Heinrich Ferdinand zu Ysenburg-Büdingen (1770–1838), deutscher Standesherr und Abgeordneter
 Ludwig von Ysenburg-Philippseich (1815–1889), bayerischer Generalleutnant und Kommandant von München

 Wilhelm Christoph Graf von Ysenburg (1782–1860)
 Wolfgang von Ysenburg-Ronneburg (1533–1597), deutscher Graf
 Wolfgang zu Ysenburg und Büdingen (1877–1920), deutscher Fürst

Siehe auch:
 Isenburg